Rohrdorf ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Rohrdorf (Landkreis Calw), Gemeinde Rohrdorf im Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Rohrdorf (Eutingen), ein Ortsteil der Gemeinde Eutingen im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Rohrdorf (Meßkirch), ein Ortsteil der Gemeinde Meßkirch im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Rohrdorf (Isny), ein Ortsteil der Gemeinde Isny im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Rohrdorf (am Inn), die Gemeinde Rohrdorf im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Rohrdorf (Pielenhofen), ein Ortsteil der Gemeinde Pielenhofen im Landkreis Regensburg, Bayern

in der Schweiz:
 Rohrdorf AG, ehemalige politische Gemeinde im Kanton Aargau

in Polen:
 Rohrdorf, bis 1877 Trzianken, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, nach 1945: Trzcianka (Chorzele), untergegangener Ort im Powiat Przasnyski, Woiwodschaft Masowien

Rohrdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard von Rohrdorf (um 1160–1245?), Abt der Reichsabtei Salem

Siehe auch:
 Rohrsdorf
 Rordorf